Oktet může být:

 Oktet (hudba) – hudební skladba pro osm nástrojů
 Oktet (informatika) – jednotka informace

Externí odkazy